Альфамбра () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Большой Теруэль. Занимает площадь 122,4 км². Население — 676 человек (на 2010 год). Находится на расстоянии 25 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Теруэля
Населённые пункты Теруэля